Trend Records (Duitsland), een Duits platenlabel
 Trend Records (jazz), een Amerikaans jazz-platenlabel
 Trend Records (Zweden), een Zweeds platenlabel
 Trend Records (techno), een Italiaans platenlabel voor techno

Andere labels met de term 'Trend':
 Uber Trend Records, een platenlabel